Belger steht für 

 Belger, die Bezeichnung, die Gaius Iulius Caesar einigen gallischen Stämmen gab 

Belger ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Belger (1891–1945), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Christian Belger (1847–1903), deutscher Klassischer Philologe, Archäologe und Gymnasiallehrer
 Courtney Belger (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Fritz Belger (1914–1983), deutscher Fußballspieler
 Herold Belger (1934–2015), kasachischer Schriftsteller russlanddeutscher Herkunft
 Jürgen Belger (* 1939), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Julia Belger (* 1994), deutsche Skilangläuferin
 Lem'i Belger (* 1910), türkischer Zahnmediziner und Professor der Zahnheilkunde in Istanbul
 Mark Belger (* 1954), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Peter Belger (* 1955), deutscher Leichtathlet